Parsko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Śmigiel
 Parsko – jezioro w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Deszczno